Municipio 1 es el nombre de dos municipios en Carolina del Norte, EE. UU.:

 Municipio 1 (North Marshall, Carolina del Norte)
 Municipio 1 (South Marshall, Carolina del Norte)